Thräna bezeichnet in Sachsen:

 Thräna (Borna), einen Ortsteil der westsächsischen Stadt Borna, Landkreis Leipzig
 Thräna (Hohendubrau), einen Ortsteil der ostsächsischen Gemeinde Hohendubrau, Landkreis Görlitz

Siehe auch:
 Threna